Munnings ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Munnings (1878–1959), bedeutender englischer Maler
 Timothy Munnings (* 1966), bahamaischer Leichtathlet